Catriona är ett släkte av snäckor. Catriona ingår i familjen Tergipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Catriona